Winterberger ist ein Familienname:
 Alexander Winterberger (1834–1914), deutscher Organist
 Gerhard Winterberger (1922–1993), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler, Vater von Ursula Gut-Winterberger
 Ursula Gut-Winterberger (* 1953), Schweizer Politikerin (FDP.Die Liberalen)

Siehe auch:
 Wintersberger
 Winterberg (Begriffsklärung)